Osoby o tym nazwisku:
 Isaac Okoro – amerykański koszykarz
 Marilyn Okoro – brytyjska lekkoatletka
 Mike Okoro – nigeryjski piłkarz
 Chinasa Okoro Gloria – nigeryjska piłkarka